Glenwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Glenwood Township (Mills County, Iowa)
 Glenwood Township (Winneshiek County, Iowa)
 Glenwood Township (Kansas)
 Glenwood Township (Minnesota)
 Glenwood Township (Missouri)
 Glenwood Township (Nebraska)
 Glenwood Township (North Dakota)
 Glenwood Township (South Dakota)